Марченко Іван:

 Марченко Іван Васильович ( 1937) — український поет.
 Марченко Іван Дмитрович (1929–2017) — Народний депутат України 1-го скликання, керівник промислових підприємств.
 Марченко Іван Ілліч (1913–1975) — Герой Соціалістичної Праці.
 Марченко Іван Лаврович
 Марченко Іван Миколайович (1994–2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марченко Іван Никифорович (1894–1972) — радянський воєначальник, полковник Радянської Армії, учасник Першої світової, Громадянської і німецько-радянської воєн.
 Марченко Іван Семенович
 Марченко Іван Тимофійович (1917–1948) — Герой Радянського Союзу.
 Марченко Іван Тихонович (1908–1972) — радянський державний діяч, перший секретар Томського обкому КПРС (1959—1965).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок